El meridià 105 a l'est de Greenwich és una línia de longitud que s'estén des del Pol Nord travessant l'Oceà Àrtic, Àsia, l'Oceà Índic, l'Oceà Antàrtic i l'Antàrtida fins al Pol Sud.

El meridià 105 a l'est forma un cercle màxim amb el meridià 75 a l'oest. Com tots els altres meridians, la seva longitud correspon a una semicircumferència terrestre, uns 20.003,932 km. Al nivell de l'Equador, és a una distància del meridià de Greenwich de 11.688 km.

De Pol a Pol 
Començant en el Pol Nord i dirigint-se cap al Pol Sud, aquest meridià travessa:

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="135" | Coordenades
! scope="col" | País, territori o mar
! scope="col" | Notes
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Àrtic
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Làptev
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Territori de Krasnoiarsk — Illa Bolxevic, Terra del Nord
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Làptev
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Territori de Krasnoiarsk Província d'Irkutsk — des de  Territori de Krasnoiarsk — des de  Província d'Irkutsk — des de  Territori de Krasnoiarsk — des de  Província d'Irkutsk — des de  Territori de Krasnoiarsk — des de  Província d'Irkutsk — des de  Buriàtia — des de  (la frontera és al llac Baikal)
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Mongòlia Interior Ningxia – des de  Gansu – des de  Sichuan – des de  Yunnan – des de  Guizhou – des de  Guangxi – des de  Yunnan – des de 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de la Xina Meridional
| style="background:#b0e0e6;" | Passa a l'est de l'illa Lingga,  (a ) Passa a l'oest de l'illa Bangka,  (a )
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Sumatra
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Índic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa a l'oest de l'illa de Panaitan,  (a )Passa a l'oest de l'illa de Java,  (a )
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Antàrtic
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| 
! scope="row" | Antàrtida
| Territori Antàrtic Australià, reclamat per 
|-
|}

Referències

Vegeu també 
 Meridià 104 a l'est
 Meridià 106 a l'est

Línies de longitud